Ringwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Ringwood (Engeland)
Ringwood (Illinois)
Ringwood (New Jersey)
Ringwood (Oklahoma)